Севастя́н, або Севастіа́н — українське чоловіче ім'я грецького походження,  «високошанований, священний». Жіноча форма імені — Севастіяна.

Севастян святкує іменини 20 січня, 19 лютого, 11 березня, 16 березня, 2 квітня, 19 квітня, 28 квітня, 5 червня, 16 грудня, 31 грудня.

Написання імені Севастян різними мовами 

  , 
  ;
  , , ,
  ;
  ;
   ;
  ;
  
  ,
  ,

Примітки

Джерела 
 Севастян — volodarka-nvo.org.ua

Українські імена